Több előadó is adott ki Barbie Girl címmel számot:
 Aqua - Barbie Girl
 Rob Mayth - Barbie Girl